

Geografia 
 Iida – città giapponese della prefettura di Nagano

Persone 
 Haruko Iida – fumettista e illustratrice giapponese
 Kaori Iida – cantante e attrice giapponese
 Masaki Iida – calciatore giapponese

Altro 
 IIDA Women' Development Organisation – organizzazione somala umanitaria, volontaria e non governativa
 Linea Iida – ferrovia regionale giapponese a scartamento ridotto che collega le città di Toyohashi e Tatsuno